Grundberg ist der Name folgender Orte:

 Grundberg (Gemeinde Minihof-Liebau), Ortsteil von Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Grundberg (Gemeinde Unterlamm), Ortsteil von Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Grundberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Grundberg (* 1977), schwedischer Diplomat, UN-Sondergesandter für Jemen